Sam Hzall (Dayton, Ohio; 10 de marzo de 1937-11 de agosto de 2014) fue un clavadista o saltador de trampolín estadounidense especializado en trampolín de 3 metros, donde consiguió ser subcampeón olímpico en 1960.

Carrera deportiva

En los Juegos Olímpicos de 1960 celebrados en Roma (Italia) ganó la medalla de plata en los saltos desde el trampolín de 3 metros, con una puntuación de 157 puntos, tras su compatriota Gary Tobian y por delante del mexicano Juan Botella. Y en los Juegos Panamericanos de Chicago 1959 también ganó la plata en la misma prueba.

Referencias

Enlaces externos 
 

Saltadores de Estados Unidos
Nacidos en Dayton (Ohio)